Markscheide steht für:

 Markscheide (Bergbau), die Grenze eines Bergbaugebietes
 in einigen Regionen umgangssprachlich für die Markungsgrenze (Gemarkung) einer Gemeinde
 Myelinscheide, die myelinhaltige Hülle des Axons einer markhaltigen Nervenfaser

Siehe auch: